L'Eredivisie 2021-2022, 75ª edizione della massima serie del campionato olandese di pallavolo femminile si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 14 maggio 2022: al torneo hanno partecipato tredici squadre di club olandesi e la vittoria finale è andata per la settima volta, la quinta consecutiva, allo .

Regolamento

Formula 
A causa della pandemia di COVID-19 numerosi incontri sono stati rinviati e disputati in nuova data. L'iniziale formula del campionato è stata pertanto rivista per adeguarsi alla situazione. La formula definitiva ha previsto:
 Regular season, disputata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate, dopo la quale la squadra federale del  ha interrotto la stagione.
 Play-off scudetto (Pool A), a cui hanno acceduto le prime otto squadre classificate, e organizzati con:
 Quarti di finale e semifinali, disputati con gare di andata e ritorno
 FInale 3° posto e finale disputate al meglio delle due vittorie su tre gare
 Pool B, a cui hanno acceduto le rimanenti squadre, disputata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di sei giornate; per la classifica le squadre qualificate hanno ricevuto un punteggio bonus: 3 punti alla nona classificata, 2 punti alla decima classificata, 1 punto all'undicesima classificata.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Ratio dei punti realizzati/subiti negli scontri diretti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Eredivisie 2021-22 hanno partecipato tredici squadre di club olandesi. Alle dieci squadre che hanno partecipato alla precedente edizione, che non ha previsto retrocessioni, si sono unite la , l' e il  che hanno ottenuto la licenza per l'Eredivisie.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto
      Qualificata alla Pool B

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3° posto

Finale

Pool B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Ritirata

Verdetti

Note

Collegamenti esterni
 

Eredivisie (pallavolo femminile)
Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022